Delo ist eine Bezeichnung für

 Delo Industrie Klebstoffe, einen deutschen Hersteller von Industrieklebstoffen
 Delo (Sprache), eine afrikanische Sprache
 Delo (Tageszeitung), eine slowenische Tageszeitung
 DMC-12 der DeLorean Motor Company, ugs. für diesen Gran Turismo der 1980er Jahre, der Kultstatus durch die Zurück in die Zukunft Film-Trilogie erreichte